Тедди Джо «Тед» Нили (, род. 20 сентября 1943) — американский рок-музыкант (барабанщик), певец, композитор, продюсер звукозаписи, актёр театра и кино. Наиболее известен по исполнению главной роли в фильме «Иисус Христос — суперзвезда» (1973) и участию в постановке ряда мюзиклов.

«Иисус Христос Суперзвезда» 
Эндрю Ллойд Уэббер сочинял рок-оперу  «Иисус Христос Суперзвезда», заранее исходя из того, что она будет экранизирована, поэтому режиссёру Норману Джуисону не пришлось тратить много времени на написание сценария.

Вначале было решено, что Иисусом будет привычный для массового слушателя Иэн Гиллан, но сам Гиллан к тому времени сниматься в фильме не мог, так как работал в Deep Purple. Поэтому на главную роль взяли Теда Нили, который тоже был к тому времени достаточно популярным.

Экранизация вышла в 1973 году. Исполнения арий Христа Тедом Нили по вокальным данным, по драматизму ничуть не уступают, а кое-где и превосходят вариант в исполнении Гиллана, что привело в удивление многих слушателей. Голос Нили в фильме удивительный - то очень сильный, то очень нежный, и его образ Иисуса так убедителен, что кажется, что настоящий Иисус был именно таким.

У Теда Нили получился очень добрый и улыбчивый Иисус, но актёр также способен мгновенно перейти к серьёзному образу, а затем в его глазах появляются грусть и отчаяние. Они вместе с Иудой (Карл Андерсон) исполняют самые сложные арии. Здесь даётся игра на контрасте, связанная с гитарными ритмами (спокойные у Христа и рваные у Иуды).

С появлением первых видеомагнитофонов в СССР появился и этот фильм. Возникло множество жарких споров, кто лучше исполняет арии Христа. Конечно же,  бесспорно побеждал Гиллан, ведь фронтмен Deep Purple для того поколения был своеобразной иконой.

Ходила оригинальная легенда, что за образ, созданный Тедом Нили, Ватикан заплатил ему умопомрачительную сумму, с условием, что актёр более нигде не будет сниматься.

Работы

Актёрские 
 Иисус Христос — Суперзвезда / Jesus Christ Superstar (1973) … Jesus Christ
 Проклятье горы демонов / The Shadow of Chikara (1977) … Amos Richmond — Teach
 Человек из Атлантиды / Man from Atlantis (1977—1978) (сериал) … Jack Muldoon
 Видения / Visions (1976—1980) (сериал) … Scenes from a middle class
 Идеальная пара / A Perfect Couple (1979) … Teddy
 Старски и Хатч / Starsky and Hutch (1975—1979) (сериал) … Lionel Rigger
 Суровая страна / Hard Country (1981) … Wesley
 Riptide (1984—1986) (сериал) … Larry Bloom
 Джанго освобождённый / Django Unchained (2012) … Tracker
 Карнавал Дьявола: Аллилуйя! / Alleluia! The Devil's Carnival (2015) ... The Publicist

Композиторские 
 Blame It on the Night (1984)

 Кошмар в летнем лагере / Summer Camp Nightmare (1987)
 Пойманный / Caught (1987)

Номинации и награды 
 1974 — двойная номинация на «Золотой глобус» в категориях «Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)» и «Лучший актёрский дебют в мужской роли»

Примечания

Ссылки 
 Сайт тура 2013 года Теда Нили
 Официальный сайт Теда Нили
 Страница Теда Нили  на Facebook
 Страница Теда Нили  в Twitter
 Официальный канал Теда Нили  на YouTube
 Официальный сайт  мюзикла «Распутин» c Тедом Нили в главной роли
 
 
  Официальный сайт  Cindi’s Ted Neeley-Joseph Fuqua-Rubicon Theatre Company
 Ted Neeley & «Jesus Christ Superstar» MySpace Site 
 Ted Neeley MySpace Fan site